NX steht für:

 National Express Group („NX Group“), britisches Verkehrsunternehmen
 Nissan 100NX, ein Sportcoupé von Nissan
 Lexus NX, japanisches Automobil
 No Execute, NX-Bit, eine Technologie, die Speicherbereiche in Computern als nicht ausführbar kennzeichnet
 NX NoMachine, eine Remote-Desktop-Software
 NX (Siemens), ein CAD/CAM/CAE-System
 Air Macau, chinesische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Nationair Canada, kanadische Fluggesellschaft (IATA-Code)

NX als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Griechenland: Thessaloniki, für künftige Zulassungen freigehalten
 Großbritannien: Stockton-on-Tees
 Norwegen: Notodden in der Provinz Telemark

nx steht als Abkürzung für:
 Nox (Einheit), veraltete Einheit für Beleuchtungsstärke

Abkürzung